Села:
 Пізнанка — сучасне село Гусятинського району Тернопільської області.
 Пізнанка — назва с. Поділля Підволочиського району Тернопільської області до 1960 року.
 Познанка Перша — село в Любашівському районі Одеської області.
 Познанка Друга — село в Любашівському районі Одеської області.